Эстудиа́нтес:

 «Эстудиантес» (Ла-Плата) — аргентинский футбольный клуб.
 Эстудиантес Текос — мексиканский футбольный клуб.
 «Эстудиантес де Мерида» — венесуэльский футбольный клуб.
 «Эстудиантес де Каракас» — венесуэльский футбольный клуб.
 «Эстудиантес» (Мадрид) — испанский баскетбольный клуб.
 «Эстудиантес» (Буэнос-Айрес) — аргентинский футбольный клуб.